Anamã, gemeente in Brazilië
Anama (Nieuw-Zeeland), plaats in Nieuw-Zeeland
Anama (geslacht), geslacht van boktorren